Il singolare del Generali Ladies Linz 2007 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2007.

Marija Šarapova era la detentrice del titolo, ma non ha partecipato.

Daniela Hantuchová ha battuto in finale Patty Schnyder 6-4, 6-2.

Teste di serie

  Anna Čakvetadze (quarti di finale)
  Daniela Hantuchová (campionessa)
  Marion Bartoli (semifinali)
  Dinara Safina (quarti di finale)

 Nicole Vaidišová (semifinali)
 Patty Schnyder (finali)
 Tatiana Golovin (primo turno)
 Sybille Bammer (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Generali Ladies Linz 2007